MS Insignia – classe di navi da crociera
Opel Insignia – automobile
Torre Insignia – edificio di Città del Messico